Horvátország
 Brezovica, Zágráb déli negyede
 Berzőce (horvátul Brezovica), település Verőce-Drávamente megyében
 Brezovica, település Eszék-Baranya megyében

 Szlovákia
 Brezovica, település a Zsolnai kerület Turdossini járásában
 Berzevice, (szlovákul Brezovica nad Torysou), település az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában

 Szlovénia
 Brezovica, város Közép-Szlovénia régióban
 Lendvanyíres (szlovénül Brezovica), település a Muravidéken